Física
Temperatura, propietat física d'un sistema que és a la base de les nocions de calor i fred 
 Temperatura termodinàmica o Temperatura absoluta, temperatura expressada en l'escala absoluta o Kelvin, els valors de la qual són inferiors en 273,15 graus als de l'escala Celsius, i el 0 de la qual constitueix el límit inferior absolut de les temperatures possibles.
 Temperatura crítica, temperatura d'un gas per damunt de la qual és impossible de liquar-lo únicament per un augment de pressió.
 Temperatura de color, temperatura absoluta del cos negre per a la qual les ordenades de la corba de distribució espectral de l'emissió són aproximadament proporcionals a les de la radiació considerada.
 Temperatura de Curie, temperatura per sobre la qual un material ferromagnètic perd les seves propietats i es converteix en paramagnètic i un material piezoelèctric perd la seva polarització elèctrica espontània
 Temperatura d'ebullició, vegeu punt d'ebullició
 Temperatura de fusió, vegeu punt de fusió
 Temperatura de superfície: Temperatura d'un estel
 Biologia
 Temperatura basal, temperatura del cos d'un individu en dejú, en repòs i en un ambient d'uns 20 °C.
 Climatologia:
 Temperatura mitjana, mitjana aritmètica de la temperatura en un període
 Temperatura de sensació, sensació de calor que nota un cos humà a causa de la combinació de la temperatura i la velocitat del vent 
  Temperatura de xafogor, temperatura que combina la temperatura de l'aire i la humitat relativa per a determinar una temperatura que el cos humà percep 
 Temperatura ambient, temperatura de l'atmosfera que envolta un cos, referit normalment a la temperatura ordinària 
 Temperatura seca, temperatura de l'aire prescindint de la radiació calorífica dels objectes, dels efectes de la humitat relativa i de la seva velocitat